Springfield bezeichnet:

 Springfield (Ortsname), Orte und Townships
 Springfield (Die Simpsons), fiktiver Handlungsort der Zeichentrickserie Die Simpsons
 Die Simpsons Springfield, Smartphone- und Touchpad-Applikation zur Zeichentrickserie
 Springfield (Mode), internationale Modemarke
 verschiedene Handfeuerwaffen, siehe Handfeuerwaffen-Liste/S
 USS Springfield, insgesamt vier Schiffe der United States Navy
 Portal Tomb von Springfield im County Sligo in Irland
 Springfield Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Springfield ist der Familienname folgender Personen:

 Dusty Springfield (1939–1999), britische Soulsängerin
 Rick Springfield (* 1949), US-amerikanisch-australischer Musiker und Schauspieler
 Tom Springfield (1934–2022), britischer Filmmusikkomponist und Liedtexter

Siehe auch:

 Buffalo Springfield, Folk- bzw. Country-Rockband aus Los Angeles, USA
 Springfield Armory
 Bistum Springfield-Cape Girardeau
 Springfield Cycle Company Ltd., britischer Hersteller von Fahrrädern und Automobilen
 Russell-Springfield, ehemalige US-amerikanische Automarke